

Cinema e televisione
Luck – film del 1923 prodotto dalla C.C. Burr Productions Inc.
Luck – film del 2009 diretto da Soham Shah
Luck – serie televisiva statunitense del 2011
Luck – film del 2022

Geografia 
 Luck – villaggio statunitense del Wisconsin
 Luc'k – città dell'Ucraina nordoccidentale

Persone 
Andrew Luck – giocatore di football americano statunitense
Dale Luck – informatico statunitense
Frank Luck – allenatore di biathlon ed ex biatleta tedesco
Jean Luck, pseudonimo di Luciano Gentile, conosciuto anche come Luciano Vieri – cantante italiano
Karl-Heinz Luck – ex combinatista nordico tedesco
Oliver Luck – ex giocatore di football americano e dirigente sportivo statunitense
Sophie Luck – attrice australiana